Rosana je lahko:

 Rosana - žensko ime
 Rosana - novela Jospia Stritarja
 Rosanna - pesem skupine Toto
 Roseanne - ameriška humoristična nanizanka